Dit is een lijst van de hertogen van Brunswijk, Vorstendom Brunswijk-Wolfenbüttel, Hertogdom Brunswijk-Lüneburg, Vorstendom Calenberg, Vorstendom Grubenhagen

Hertogen

Zie ook
Lijst van markgraven van Brunswijk

 
Brunswijk
Geschiedenis van Nedersaksen
Hertogen